Мужчины без женщин:
 Мужчины без женщин — сборник рассказов Эрнеста Хемингуэя 1927 года.
 Мужчины без женщин — сборник рассказов Харуки Мураками 2014 года.
 Мужчины без женщин (фильм, 1930) — фильм режиссёра Джона Форда.
 Мужчины без женщин (фильм, 1981) — фильм режиссёра Альгимантаса Видугириса.